Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Lončari – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Busovača
 Lončari – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Tešanj
 Lončari – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Usora
 Lončari – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Donji Žabar
 Lončari – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Gacko
 Lončari – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Teslić